Sortekunst kan henvise til:

 Mezzotinteen særlig art af kobberstikkunst, der tidligere blev kaldt 'sortekunst'
 'Sortekunst' som betegnelse for trolddom, hekseri, magi og anden okkultisme.